Mazariegos puede hacer referencia a:

Mazariegos: municipio y localidad de la provincia de Palencia, España.
Mazariegos: despoblado de la provincia de Burgos, España.
Mazariegos: despoblado de la provincia de Valladolid, España.